Natalka Poltawka (russisch  "Natalka aus Poltawa", "Natalie von Poltawa") steht für:

 Natalka Poltawka (Drama), Theaterstück von Iwan Kotljarewskyj (1819)

auf dem Theaterstück von Iwan Kotljarewskyj basierende Werke:
 Natalka Poltawka (Oper), Oper von Mykola Lyssenko (1889)
 Natalka Poltawka (1909), Film
 Natalka Poltawka (1936), Film von Ivan Kavaleridze
 Natalka Poltawka (1978), Film von Rodion Jefimenko